Pomník Friedricha Schillera je pojmenování pro několik soch/pomníků/památníků v těchto místech:

 Pomník Friedricha Schillera (Brno)
 Pomník Friedricha Schillera (Cheb) – busta před novou školou
 Pomník Friedricha Schillera (Karlovy Vary) – na Goethově stezce
 Pomník Friedricha Schillera (Kraslice) – vyhlídková turistická stezka na Zámeckém vrchu
 Schillerův pomník na Jedlové (Lužické hory) – na vrcholu Jedlové
 Pomník Friedricha Schillera (Moravská Třebová) – busta v parku Městského muzea
 Pomník Friedricha Schillera (Osečná) – na vrcholku Schillerovy výšiny 
 Pomník Friedricha Schillera (Ostrava)
 Pomník Friedricha Schillera (Šluknov) – na Křížovém vrchu nad domovem důchodců